Кайо́ва-таноа́нские языки (киова-тано) — семья индейских языков Северной Америки. Представлены в двух ареалах в центре США: в центре Великих Равнин (кайова, в 1867 году переселились в две резервации на юго-западе Оклахомы) и на Юго-Западе среди народов пуэбло (таноанские языки в верховьях Рио-Гранде). Общее число говорящих — 9230 чел. (2000, перепись).

Внутренняя классификация 
Делятся на 2 ветви — таноанские языки (делится на 3 подветви) и язык кайова.
 Таноанские языки:
 Тиванская ветвь (всего 2,2 тыс. чел.):
 северный тива (группа): языки таос и пикурис
 южный тива
 язык пиро .
 язык тева (3,9 тыс. чел. с двумя группами диалектов)
 язык това (хемес, 2 тыс. чел.).
 язык кайова (1,1 тыс. говорящих),

По данным лексикостатистики разделение праязыка относят к нач. 1 тыс. до н. э.

Внешние связи 
Кайова-таноанские языки часто объединяют с юто-ацтекскими в т. н. ацтеко-таноанскую макросемью, однако её существование не доказано.

Типологическая характеристика

Фонетика и фонология 
Для кайова-таноанских языков характерен сравнительно богатый вокализм, с противопоставлениями по долготе и назализованности (так, в кайова из шести базовых гласных получается 28 фонем: 24 монофтонга и 4 дифтонга).

Консонантизм включает от 21 до 32 фонем. Смычные представлены четырьмя рядами: простые глухие, придыхательные, абруптивные и звонкие, в таноанских есть огубленные (kʷ, xʷ и др.) и глухой латеральный. Засвидетельствованы тоновые системы, включающие от 3 до 5 тонов.

Морфология 
Морфологический строй полисинтетический, с развитой системой инкорпорации. Различаются 3 класса слов: частицы, имена и предикаты. Частицы не имеют внутренней структуры.
 
В именах представлена т. н. «обратно-числовая» система: в зависимости от класса слова один и тот же суффикс (например, gɔ̀ в кайова) может обозначать единственное или множественное число: напр., в кайова в I классе cę̂:gɔ «лошади», но во II классе thǫ́:sègɔ «(одна) кость» (от thǫ́:sè «кости/две кости»). При этом двойственное число всегда остаётся немаркированным.

Глагол согласуется со всеми ядерными аргументами, которые объединяются в три категории: агенс, датив и объект. Их сочетание в разных лицах и числах приводит к огромному числу согласовательных префиксов (до 90 в кайова). Глагол изменяется по видам (имперфектив, перфектив), каждый из которых имеет 4 базовых модальных формы (основная, императив, ирреалис и репортатив). Другие видо-временные и эвиденциальные значения выражаются частицами.

Синтаксис 
Порядок слов в целом свободный, глагол обычно ставится в конце.

Письменности 
Для кайова были разработаны несколько орфографий на латинской основе, однако ни одна не является общепринятой.

История изучения 
Единство таноанских языков было признано в конце XIX века Дж. У. Пауэллом, родство между ними и кайова было впервые предложено Дж. П. Харрингтоном (1910) и подтверждено последующими исследованиями.

См. также 
 Кайова (народ)

Литература 
 Campbell, Lyle. American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press, 1997. pp. 138–139. ISBN 0-19-509427-1.
 Davis, Irvine. A new look at Aztec-Tanoan // Key M. R., Hoenigswald H. M. (eds.). General and Amerindian ethnolinguistics: In remembrance of Stanley Newman. Berlin: Mouton de Gruyter, 1989. pp. 365–79.
 Davis, Irvine. Linguistic clues to northern Rio Grande prehistory // El Palacio 66: 1959. pp. 73–84.
 Davis, Irvine. The Kiowa-Tanoan, Keresan, and Zuni languages // Campbell L., Mithun M. (eds.) The languages of native America: Historical and comparative assessment. Austin: University of Texas, 1979. pp. 390–443.
 Hale, Kenneth L. Toward a Reconstruction of Kiowa-Tanoan Phonology // International Journal of American Linguistics, 33 no.2, 1967. pp. 112–120.
 Hale, Kenneth L.; Harris, David. Historical linguistics and archeology // Alonso Ortiz (ed.). Southwest. Handbook of North American Indians, vol. 9, Sturtevant, William (ed.). Washington, Smithsonian Institute, 1979.
 Hale, Kenneth. L. Jemez and Kiowa correspondences in reference to Kiowa-Tanoan // International Journal of American Linguistics, 28, 1962. pp. 1–5.
 Harbour, Daniel. Morphosemantic number: from Kiowa noun classes to UG number features. Dordrecht: Springer, 2007, xvi, 216 p. — (Studies in natural language and linguistic theory, 69)
 Harbour, Daniel. The Kiowa case for feature insertion // Natural language and linguistic theory (Dordrecht), 21/3, 2003. pp. 543–578.
 Hill, Jane H. Toward a Linguistic Prehistory of the Southwest: «Azteco-Tanoan» and the Arrival of Maize Cultivation // Journal of Anthropological Research, Vol. 58, No. 4 (Winter, 2002). pp. 457–475. (О контактах между пра-северно-юто-ацтекским и пра-кайова-таноанским языками около 3 тысяч лет назад).
 Klaiman, M. H. The relationship of inverse voice and head-marking in Arizona Tewa and other Tanoan languages // Studies in language, 17/2. Amsterdam, 1993. pp. 343–370.
 Kroskrity Paul V. Arizona Tewa Kiva Speech as a Manifestation of a Dominant Language Ideology // Language Ideologies, Practice and Theory. Schieffelin B., Woolard K., Kroskrity P. V. (eds.). New York: Oxford University Press. pp. 103–22.
 Kroskrity Paul V. Arizona Tewa Kiva Speech as a Manifestation of Linguistic Ideology // Kathryn Woolard, Bambi Schieffelin, and Paul V. Kroskrity, eds. Language Ideologies Special Issue of Pragmatics Vol. 2. No.3. 1992. pp. 297–309.
 Kroskrity Paul V. Arizona Tewa Public Announcements: Form, Function, and Linguistic Ideology // Anthropological Linguistics 34: 1992. pp. 104–16.
 Kroskrity Paul V. Aspects of Syntactic and Semantic Variation in the Arizona Tewa Speech Community. // Anthropological Linguistics 35. 1993. pp. 250–73.
 Kroskrity Paul V. Language Ideologies in the Expression and Representation of Arizona Tewa Ethnic Identity // Kroskrity Paul V. (ed.) Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities. Santa Fe, NM: School of American Research, 2000. pp. 329–59.
 Kroskrity Paul V. Language, History, and Identity: Ethnolinguistic Studies of the Arizona Tewa. Tucson (Arizona): University of Arizona Press, 1993.
 Miller, Wick R. A note on Kiowa linguistic affiliations // American Anthropologist, 61, 1959. pp. 102–105.
 Mithun, Marianne. The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. pp. 441–447. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Nichols, Lynn. A new reconstruction of Kiowa-Tanoan ablaut // Berkeley Linguistics Society: proceedings of the annual meeting (Berkeley, CA), 22S, 1996. pp. 104–116.
 Sprott, Robert. An annotated bibliography of Kiowa-Tanoan // Kansas working papers in linguistics, 14/2. Lawrence (Kansas), 1989, pp. 98–113.
 Trager, George L.; Trager, Edith. Kiowa and Tanoan // American Anthropologist, 61, 1959. pp. 1078–1083.
 Watkins, Laurel J. Comparative Kiowa-Tanoan Materials: Ling. 490.365/554.367
 Watkins, Laurel J. On *w and *y in Kiowa-Tanoan // Berkeley Linguistics Society: proceedings of the annual meeting (Berkeley, CA), 4. pp. 477–84.
 Watkins, Laurel J. Reconstructing person and voice in Kiowa-Tanoan: pitfalls and progress // Berkeley Linguistics Society: proceedings of the annual meeting (Berkeley, CA), 22S, 1996. pp. 139–152.
 Watkins, Laurel J. Tanoan languages // The encyclopedia of language and linguistics / Ed.-in-chief: Asher R.E., Simpson J. M. Y., Vol. 9. Oxford: Pergamon, 1994. pp. 4524–4525.
 Watkins, Laurel J. The discourse functions of Kiowa switch-reference // International Journal of American Linguistics, 59/2, 1993. pp. 137–164.
 Watkins, Laurel J., McKenzie, Parker. A grammar of Kiowa. Lincoln: University of Nebraska Press, 1984.
 Zúñiga, Fernando. Deixis and alignment: inverse systems in indigenous languages of the Americas. Amsterdam: Benjamins, 2007, xii, 309 p. — (Typological studies in language, 70)

Кайова-таноанские языки
Языки США